Platon je lahko:
 Platon (ime)
 Platon Atenski, eden od najpomembnejših starogrških filozofov
 Platon Tivolski